Bernardo Bellincioni (1452-1492) – poeta italiano
 Gemma Bellincioni (1864-1950) – soprano italiano
 Luigi Bellincioni (1842-1929) – architetto italiano